Госуда́рственная ду́ма Федера́льного собра́ния Росси́йской Федера́ции VI созыва — одна из палат представительного и законодательного органа Российской Федерации, избранная 4 декабря 2011 года.

Срок полномочий:
 Дата начала — 21 декабря 2011 года
 Дата окончания — 5 октября 2016 года.

Заседания проводились с 21 декабря 2011 года до 24 июня 2016 года. До избрания спикера на первом пленарном заседании председательствовали старейшие депутаты: избранный от «Единой России» 87-летний Владимир Долгих (сложил полномочия депутата, будучи назначенным 13 сентября 2013 года в Совет Федерации) и избранный от КПРФ лауреат Нобелевской премии 81-летний Жорес Алфёров.

Выборы 

Для формирования фракции в Думе избираемой партии требовалось набрать не менее 7 % (партия, набравшая от 5 до 6 %, получила бы один депутатский мандат, от 6 до 7 % — два), при этом отсутствовали нижний порог явки и возможность голосовать против всех. Голосование проходило по пропорциональной системе по единому федеральному округу, членам одной партии было запрещено проходить по спискам другой, а партиям запрещено объединяться в выборные блоки.

На выборы было выдвинуто 7 партий.

Итоги выборов 
По данным на 10 часов утра 5 декабря 2011 года, явка составила 60,2 %. По словам главы ЦИК РФ Владимира Чурова, это немного меньше, чем на выборах 2007 года.

Согласно итогам выборов, в Думу прошло 4 партии — Единая Россия, КПРФ, Справедливая Россия и ЛДПР. Остальные три партии, Партия «Яблоко», Партия «Правое дело» и Партия «Патриоты России», набравшие в совокупности около 5 % голосов, не набрали по отдельности необходимого процента голосов избирателей, и в Думе не представлены.

В отличие от Думы 5 созыва, фракция «Единой России» сократилась с 315 депутатов (более 2/3 мест) до 238 (что немногим более 1/2), но сохранила парламентское большинство, однако потеряла квалифицированное большинство. Остальные партии усилили свои позиции. Партия «Справедливая Россия» переместилась с 4-го места на 3-е, потеснив «ЛДПР». Ранее партии «Справедливая Россия» социологи предсказывали возможность непопадания в Госдуму.

Протесты против выборов 

После выборов в Государственную думу VI созыва 4 декабря 2011 года по России прокатились массовые политические выступления граждан, продолжавшиеся во время кампании по выборам Президента России и после состоявшихся 4 марта 2012 года президентских выборов, на которых В. В. Путин официально победил в первом туре.

Участники акций заявляли, что выборы сопровождались нарушениями законодательства и массовыми фальсификациями.

Состав Государственной думы Российской Федерации 6 созыва

Фракционный состав 

 Партии которые не преодолели ни 7 %, ни 5 % (что позволило бы представить одного своего депутата).
См. также Выборы в Государственную думу (2011)

Руководство 
 Председатель ГД — Сергей Нарышкин, фракция Единая Россия. Избран Постановлением Государственной Думы от 21 декабря 2011 года № 4-6 ГД.
 В соответствии с Постановлением Государственной Думы от 21 декабря 2011 года № 7-6 ГД избраны:
 Первые заместители председателя ГД — Александр Жуков (Единая Россия), Иван Мельников (КПРФ)
 Заместители председателя ГД — Воробьёв, Андрей Юрьевич (Единая Россия) (сложил полномочия депутата в ноябре 2012 года), Игорь Лебедев (ЛДПР), Николай Левичев (Справедливая Россия), Морозов, Олег Викторович (Единая Россия) (сложил полномочия депутата в июне 2012 года), Сергей Неверов (Единая Россия), Швецова, Людмила Ивановна (скончалась 28 октября 2014 года) (Единая Россия)
 В соответствии с тем же Постановлением Государственной Думы избраны председатели Комитетов Государственной Думы:
 Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству — Владимир Плигин (Единая Россия);
 Комитет по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству — Павел Крашенинников (Единая Россия);
 Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов — Андрей Исаев (Единая Россия);
 Комитет по бюджету и налогам — Андрей Макаров (Единая Россия);
 Комитет по финансовому рынку — Наталья Бурыкина (Единая Россия);
 Комитет по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству — Игорь Руденский (Единая Россия);
 Комитет по вопросам собственности — Сергей Гаврилов (КПРФ);
 Комитет по промышленности — Сергей Собко (КПРФ);
 Комитет по земельным отношениям и строительству — Алексей Русских (КПРФ);
 Комитет по науке и наукоёмким отношениям — Валерий Черешнев (Справедливая Россия);
 Комитет по энергетике — Иван Грачёв (Справедливая Россия);
 Комитет по транспорту — Евгений Москвичев (Единая Россия);
 Комитет по обороне — Владимир Комоедов (КПРФ) уроженец города Никополь Днепропетровской области Украинской ССР;
 Комитет по безопасности и противодействию коррупции — Ирина Яровая (Единая Россия) уроженка города Макеевка Донецкой области Украинской ССР;
 Комитет по международным делам — Алексей Пушков (Единая Россия) уроженец города Пекин КНР;
 Комитет по делам СНГ и связям с соотечественниками — Леонид Слуцкий (ЛДПР);
 Комитет по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления — Виктор Кидяев (Единая Россия);
 Комитет по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока — Николай Харитонов (КПРФ);
 Комитет по Регламенту и организации работы Государственной думы — Габдрахманов Ильдар Нуруллович (Единая Россия) (сложил полномочия депутата в ноябре 2012 года);
 Комитет по охране здоровья — Сергей Фургал (ЛДПР);
 Комитет по образованию — Александр Дегтярёв (Единая Россия);
 Комитет по вопросам семьи, женщин и детей — Елена Мизулина (Справедливая Россия);
 Комитет по аграрным вопросам — Николай Панков (Единая Россия);
 Комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии — Владимир Кашин (КПРФ);
 Комитет по культуре — Станислав Говорухин (Единая Россия) заслуженный деятель искусств Украинской ССР, двадцать лет проживший в городе Одесса;
 Комитет по делам общественных объединений и религиозных организаций — Островский, Алексей Владимирович (ЛДПР) (сложил полномочия депутата в апреле 2012 года);
 Комитет по делам национальностей — Гаджимет Сафаралиев (Единая Россия);
 Комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи — Игорь Ананских (ЛДПР);
 Комитет по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству — Галина Хованская (Справедливая Россия).

Список депутатов

Передача мандатов

Послевыборные отказы 
После подведения итогов выборов от депутатских мандатов отказались многие избранные кандидаты. ЦИК зарегистрировал 351 депутата Госдумы. Ещё 99 человек, которые должны были получить депутатские мандаты, решили передать их другим членам списка. Больше всего «отказников» у «Единой России»: думские места не нужны прежде всего руководителям регионов и лидерам региональных групп. От мандатов, к примеру, отказались: губернатор Томской области Виктор Кресс, воронежский губернатор Алексей Гордеев, председатель правительства Республики Хакасии Виктор Зимин и губернатор Свердловской области Александр Мишарин. Первый вице-премьер России Игорь Шувалов также отказался от мандата депутата Госдумы.

Также от своих мандатов отказались: тульский губернатор Владимир Груздев, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, глава Московской области Борис Громов, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, председатель правительства Республики Тыва и член высшего совета партии «Единая Россия» Шолбан Кара-оол, глава Липецкой области Олег Королёв, глава администрации Ивановской области Михаил Мень. Также от мандата отказался Гайзер, Вячеслав Михайлович, передав его третьему в региональной группе бывшему с 2008 года Прокурором Республики Коми Поневежскому.

Последующие переходы мандатов 
30 декабря 2011 года скончался депутат Василий Стародубцев, избранный по списку КПРФ от Тульской области. Его мандат должен был перейти к Олегу Лебедеву, который шёл следующем в списке той же самой региональной группы. Однако в середине января депутаты инициировали поправки в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на референдум граждан РФ», а также к закону «О выборах депутатов Госдумы», которые изменяли порядок передачи мандатов. Суть законопроекта в том, что политическая партия сама будет решать, кому передать мандат. Однако в итоге 27 января 2012 года ЦИК всё же передал Олегу Лебедеву вакантный мандат.

17 января 2012 года депутат Сергей Боженов, избранный по списку «Единой России» от Астраханской области, был назначен президентом Медведевым временно исполняющим обязанности главы администрации Волгоградской области. После этого Сергей Анатольевич отказался от депутатского мандата. 22 февраля Центризбирком передал вакантный мандат губернатору Астраханской области Александру Жилкину. Он ожидаемо отказался (во второй раз после выборов), после чего ЦИК передал вакантный мандат следующему в региональной группе от Астраханской области Леониду Огулю, главврачу клинического родильного дома Астрахани.

13 февраля 2012 года депутат Прокопенко, Тимур Валентинович, избранный по списку «Единой России» от Саратовской области, был назначен заместителем руководителя управления по внутренней политике администрации президента. 20 февраля ЦИК передал вакантный мандат следующему в региональной группе от Саратовской области — получил Максимов Василий Юрьевич, главврач Городской клинической больницы № 8 города Саратов.

6 апреля 2012 года депутат Сергей Канчер, избранный по списку «Единой России» от Саратовской области, был назначен министром строительства и ЖКХ Саратовской области. Указ подписал губернатор области Валерий Радаев, занявший эту должность 5 апреля. 10 апреля Госдума официально лишила его мандата. 25 апреля ЦИК передал вакантный мандат следующему в региональной группе от Саратовской области Валерию Омельченко, газорезчику Энгельсского завода металлоконструкций.

20 апреля 2012 года депутат Алексей Островский, избранный по общей части списка «ЛДПР», был назначен президентом Медведевым временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области. 26 апреля депутаты Смоленской областной думы единогласно проголосовали за наделение депутата Островского полномочиями главы региона. 17 мая ЦИК РФ передал вакантный мандат уроженцу города Тирасполь Молдавской ССР лидеру партии «ЛДПР Приднестровье» Роману Худякову.

24 апреля 2012 года депутат Людмила Бокова, избранная по списку «Единой России» от Саратовской области, была назначена членом Совета Федерации от правительства Саратовской области. Указ подписал губернатор области Валерий Радаев, занявший эту должность 5 апреля. 15 мая Госдума официально лишила Бокову депутатских полномочий. Мандат депутата должен был перейти следующему в региональной группе от Саратовской области Ивану Бабошкину (министр сельского хозяйства области) или предпринимателю Сергею Бондаренко (последнему в региональной группе). Однако 17 мая мандат был передан кандидату из региональной группы № 30 («Хабаровский край, Еврейская автономная область») Александру Шишкину, бывшему вице-президенту компании «Русский уголь».

2 мая 2012 года депутат Валерий Зеренков, избранный по списку «Единой России» от Ставропольского края, был назначен президентом Медведевым временно исполняющим обязанности губернатора Ставропольского края. Это произошло после заявления губернатора Ставропольского края Валерия Гаевского о досрочном прекращении полномочий. Уже 4 мая Медведев внёс кандидатуру Валерия Зеренкова на пост губернатора Ставрополья, а 5 мая дума Ставропольского края наделила его полномочиями губернатора.

14 мая 2012 года депутат Юрий Эм также избранный по списку «Единой России» от Ставропольского края, был назначен Валерием Зеренковым, ставшим 5 мая губернатором Ставропольского края, на должность заместителя губернатора — руководителя аппарата краевого правительства. Эм досрочно сложил полномочия депутата. Но в ноябре 2013 года повторно стал депутатом, после рокировки с Анреем Мургой, перешедшим в краевое Правительство. В декабре 2014 года бывший депутат Госдумы V созыва и экс-руководитель краевого МВД Николай Владимирович Гончаров добился признания в Конституционном Суде повторной передачи мандата неконституционной и, как номер 8 в списке, претендует на его получение.

Освободившиеся два мандата от Ставропольского края 17 мая 2012 года ЦИК передал следующим в региональной группе Ольге Казаковой, до сентября 1992 года проживавшей в городе Луганск (председатель комитета Ставропольского края по делам молодежи в 2011 году, а с 17 января 2012 года — министр культуры Ставропольского края) и Ольге Тимофеевой, продюсеру спецпроектов сети студий коммерческого вещания Ставрополя (ООО «Ставрополь ТВ») и депутату Ставропольской городской Думы на непостоянной основе.

23 мая 2012 года депутат Екатерина Семёнова, избранная по списку «Единой России» от Тюменской области, была назначена приказом бывшего тогда губернатором Московской области Шойгу министром потребительского рынка и услуг Московской области. 5 июня Госдума приняла решение о досрочном прекращении депутатских полномочий Семёновой. 20 июня ЦИК передал свободный мандат Зелимхану Муцоеву (региональная группа № 67 «Свердловская область», № 6) уроженцу Тбилиси Грузинской ССР. Ранее Муцоев трижды избирался в Госдуму, однако в шестой созыв нижней палаты парламента не прошёл. Он занимает 66-ю строчку в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes, который оценивает его состояние в 1,5 миллиарда долларов.

25 мая 2012 года депутат Олег Морозов, избранный по списку «Единой России» от Татарстана, был назначен президентом России Путиным начальником управления президента РФ по внутренней политике вместо Константина Костина. 5 июня Госдума приняла решение о досрочном прекращении депутатских полномочий Морозова. 20 июня ЦИК передал свободный мандат Тимуру Юрьевичу Акулову уроженцу города Янгиюль Узбекской ССР (региональная группа № 16 «Республика Татарстан (Татарстан)», № 16). Акулов с начала 1990-х работал советником президента Татарстана по международным вопросам, был директором департаментом внешних связей, а в последнее время — помощником руководителя республики.

18 июня 2012 года депутат Татьяна Яковлева, избранная по списку «Единой России» от Ивановской области, была назначена заместителем министра здравоохранения РФ и таким образом перешла на работу в Минздрав. В думе шестого созыва она являлась первым заместителем председателя комитета по охране здоровья. Освободившийся мандат ЦИК 10 июля передал губернатору Ивановской области Михаилу Меню (региональная группа № 40 «Ивановская область», № 1). Мень отказался стать стать депутатом и 19 июля мандат получил Иванов Валерий Викторович (региональная группа № 40 «Ивановская область», № 3), директор туристического бюро из Иваново.

14 сентября 2012 года голосами фракций ЛДПР и Ед. России мандата был лишен Гудков, Геннадий Владимирович. По решению Президиума Спр. России мандат передали третьему в Московской региональной группе Тарнавскому Александру Георгиевичу, уроженцу города Винница, выпускнику Киевского университета. При этом был обойден второй в списке москвич экономист Кричевский, Никита Александрович.

8 ноября 2012 года депутат и глава фракции «Единая Россия» Андрей Воробьёв, избранный по списку «Единой России» от Красноярского края, был назначен исполняющим обязанности губернатора Московской области. Освободившийся мандат 21 ноября ЦИК передал депутату законодательного собрания Красноярского края Виктору Зубареву. Зубарев шёл под пятым номером в региональной группе, которую возглавлял Сергей Шойгу. Воробьев занимал в ней третье место. Виктор Зубарев ранее уже работал в Госдуме. Он заседал в пятом созыве с 2007 по 2011 год. До этого с 1997 года он был депутатом заксобрания Красноярского края. Но уже в июле 2014 года Зубарев назначен заместителем Председателя Правительства Красноярского края, а депутатский мандат получил бывший депутатом Красноярского горсовета Яшин Михаил Евгеньевич.

26 ноября 2014 года после одобрения на Генсовете партии Единая Россия мандат оставшийся после кончины Людмилы Швецовой был передан решением ЦИК РФ номеру двадцать пятому в Московской региональной группе Николаю Антошкину.

Некоторые законопроекты 
В 2013 году был принят фз44 о контрактной системе.

20 марта 2014 года был принят законопроект о присоединении Крыма к Российской Федерации.
 За его принятие проголосовали 445 депутатов (вся фракция «Единой России», вся фракция КПРФ, вся фракция ЛДПР, 60 депутатов фракции «Справедливой России»);
 против проголосовал 1 депутат (Илья Пономарёв, фракция «Справедивой России»);
 воздержавшихся не было;
 не голосовали 3 депутата (все из фракции «Справедливой России»: Дмитрий Гудков, Валерий Зубов, Сергей Петров).

Критика 
Из-за ускоренного принятия без полноценного обсуждения с обществом законов репрессивной направленности (об увеличении штрафов за нарушения на массовых акциях, о т. н. «иностранных агентах», защите детей от порнографии, Антимагнитского закона) Государственная Дума шестого созыва получила прозвище «Бешеный принтер». Большой общественный резонанс получила оговорка телеведущего Владимира Познера, который в конце 2012 года, критикуя в прямом эфире закон о запрете американцам усыновлять российских детей, назвал Государственную Думу «Государственной Дурой».

По утверждению Шарлотты Хаунхорст в «Der Spiegel», «VI Дума считается самым учёным парламентом в мире: 143 из 450 депутатов имеют степень доктора наук, 71 из них может называть себя профессором».
Как отмечал в 2012 году депутат от «Единой России» Илья Костунов: «самый тупой депутат умнее среднестатистического гражданина. Не сказать, что совсем сливки общества, но тут [в Госдуме] реально умные люди».

Бесконечные запретительные законы, умопомрачительные штрафы и уголовные сроки за то, что никак не является преступлением с точки зрения современных представлений о праве, соцсоревнование депутатов в дисциплине «предложи самую безумную инициативу» — сама собой приходит мысль, что, когда ситуация в стране изменится, надо будет просто признавать шестой созыв Госдумы нелегитимным и отменять все принятые им решения оптом, не вдаваясь в детали. Благо найдутся даже формальные основания: достаточно доказать, что при честном подсчете голосов у «Единой России» не получалось бы большинства по итогам выборов в декабре 2011 года, и легитимность решений такого парламента становится весьма спорной.

Примечания

Ссылки 

 «Духовности здесь мало, мало философии» // Финмаркет, 12 августа 2013 года

Государственная дума Российской Федерации VI созыва